Дми́трий Королько́в:
 Корольков, Дмитрий Викторович (1925—1984) — советский радиоастроном.
 Корольков, Дмитрий Николаевич (1858—1942) — профессор, действительный статский советник.